Pescaru este un nume de familie și un toponim românesc care se poate referi la:

Nume de familie 
 Valeriu Pescaru
 Nicolae Pescaru

Râuri 
 Râul Pescaru, Jaleș
 Râul Pescaru, Furu

Altele 
 Pescar, activitate
 Pescari (dezambiguizare)
 Pescărești, sat în județul Olt
 Pescăruș, păsări acvatice care trăiesc pe coasta mărilor
 Pescărei, familie de păsări din ordinul paseriformelor (Passeriformes)

Nume de familie românești